Departementsråd bezeichnet
 Departementsråd (Norwegen), norwegische Amtsbezeichnung
 Departementsråd (Schweden), schwedische Amtsbezeichnung